Черни́говская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, посвящённое городу Чернигову.

Белоруссия 
 Черниговская улица — улица в Бресте.
 Черниговская улица — улица в Гомеле.
 Черниговская улица — улица в Минске.

Крым 
 Черниговская улица — улица в Симферополе.

Россия 
 Черниговская улица — улица в Краснодаре.
 Черниговская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Черниговская улица — улица в Орле.
 Черниговская улица — улица в Орске.
 Черниговская улица — улица в Пензе.
 Черниговская улица — улица в Перми.
 Черниговская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Черниговская улица — улица в Томске (Просторный).
 Черниговская улица — улица в Тюмени.
 Черниговская улица — улица в Улан-Удэ.
 Черниговская улица — улица в Уфе.
 Черниговская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Черниговская улица — улица в Запорожье.
 Черниговская улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Черниговский переулок